El Telégrafo es el nombre de varias publicaciones:

 El Telégrafo Mercantil, antiguo periódico publicado en el Buenos Aires colonial (1801).
 El Telégrafo de Guadalajara, antiguo periódico mexicano de la época colonial.
 El Telégrafo Nicaragüense, antiguo periódico de Managua.
 El Telégrafo, antiguo periódico de Buenos Aires.
 El Telégrafo, antiguo periódico de Barcelona.
 El Telégrafo, antiguo periódico de Las Palmas de Gran Canaria.
 El Telégrafo, periódico ecuatoriano.
 El Telégrafo, periódico uruguayo de la ciudad de Paysandú.
 El Telégrafo.org, periódico gratuito español fundado en 1997.